Кацис:
 Кацис — коммуна в Швейцарии.
 Кацис (приток Туртаса) — река в России.
 Кацис, Антонис (род. 1989) — кипрский футболист.
 Кацис, Леонид Фридович (1958—2022) — российский филолог, историк культуры, литературный критик, специалист по русско-еврейской культуре и литературе.